Настоя́тель:
 Настоятель — старший клирик прихода или монастыря.
 «Настоятель» — российский художественный фильм 2010 года.